Катыдпом — название населённых пунктов:

Россия 
 Катыдпом — деревня в Княжпогостском районе Коми.
 Катыдпом — деревня в Сысольском районе Коми.